Open Your Eyes (Guano Apes),  een nummer van de Duitse rockband Guano Apes uit 1997
Open Your Eyes (Snow Patrol),  een nummer van de alternatieve Britse rockgroep Snow Patrol uit 2007 
Open Your Eyes (Sam Feldt & Hook N Sling), een nummer van de Nederlande dj Sam Feldt en de Australische dj Hook N Sling uit 2017 
Abre los ojos, Engels: Open Your Eyes, een Spaanse mystery-dramafilm uit 1997 onder regie van Alejandro Amenábar